



Toponymes

 Palmeiras est une municipalité de l'État de Bahia
 Palmeiras de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás
 Palmeiras do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Football

Clubs de football :

 Palmeiras (A.A.) 
 Palmeiras (S.E)

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme